Cyntia – imię żeńskie pochodzenia greckiego
 Syndia – polska grupa rockowa